międzyrzecze – obszar, zazwyczaj równinny, położony pomiędzy dwiema (niekiedy trzema) rzekami
 W Polsce
 Międzyrzecze – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Strzegom
 Międzyrzecze – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl
 Międzyrzecze – wieś w woj. śląskim, w pow. bieruńsko-lędzińskim, w gminie Bojszowy
 Międzyrzecze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Sławoborze
 Międzyrzecze – dawna gromada
 Na Białorusi
 Międzyrzecze – wieś w rejonie miorskim obwodu witebskiego
 W Ukrainie
 Międzyrzecze (daw. Parchacz) – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim
 Międzyrzecze – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim

 Zobacz też
 międzyrzecczyzna
 Międzyrzec Podlaski
 Międzyrzecz
 Międzyrzecze Górne
 Międzyrzecze Dolne
 Międzyrzecze Argentyńskie